Diòtim (general)
 Diòtim (arcont), acont el 354 aC.
 Diòtim d'Adramítium, escriptor grec 
 Diòtim d'Atenes, historiador atenenc 
 Diòtim, poeta grec 
 Diòtim, compilador d'endevinalles grec
 Diòtim, filòsof estoic grec
 Diòtim, nom d'un o diversos poetes grecs 
 Diòtim de Tebes, metge grec